Емил Тасев може да се отнася за някое от следните лица:
 Емил Тасев (р. 1947), български цигулар
 Емил Тасев (р. 1975), български барабанист